Edberg är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra:

 Albin Edberg (född 1994), kock
 Anita Edberg, skådespelare
 Birgitta Edberg, arkitekt
 Einar Theodor Edberg, kirurg
 Enar Edberg (1936–2013), norsk tyngdlyftare
 Gösta Edberg, arkitekt
 Lennart Edberg, TV-personlighet och översättare
 Madeleine Edberg (född 1938), konstnär och textilkonstnär
 Nancy Edberg, simmare och idrottstränare
 Per Jonas Edberg, hemmansägare och politiker
 Peter Edberg (mitten av 1700-talet), soldat och kyrkmålare
 Rolf Edberg, författare, politiker och diplomat
 Rolf Edberg, ishockeyspelare
 Rune Edberg, arkeolog och författare
 Sara Edberg, skådespelare
 Stefan Edberg, tennisspelare
 Verner Edberg, skådespelare

Svenska efternamn